Belgische hockeyploeg (mannen)
 Belgische hockeyploeg (vrouwen)